Die Diamond Nine / Poolcomps.com Italy Open 2007 waren das 84. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 12. bis 14. April 2007 in Castel Volturno in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Deutsche Christian Reimering, der den Russen Konstantin Stepanow im Finale mit 10:6 besiegen konnte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Italy Open 2007 auf der Website der Euro-Tour
 Italy Open 2007 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

084
Sportveranstaltung in Kampanien
Poolbillardveranstaltung 2007
Castel Volturno
Billardturnier in Italien